Фантастическое путешествие может означать:

Фильмы 
 Фантастическое путешествие — американский фантастический фильм режиссёра Ричарда Флейшера, выпущенный в 1966 году.
  — сериал спин-офф, основанный на одноимённом фильме.

Литература 
 Фантастическое путешествие — рассказ о странствиях по вымышленным странам и/или о невероятных чудесах в далеких странах.
  — фантастический роман Айзека Азимова, написанный в 1987 году.

См. также